BS poate fi:
 Bahamas, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bs, domeniu de internet de nivel superior, pentru Bahamas
 Bassas da India, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Brescia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Basel-Oraș, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Limba bosniacă, codul ISO 639-1